Jókai, régi magyar családnév
 Jókai Mór (1825–1904) író
 Jókai, balatoni hajó
 jókai, a japán mitológia természetfeletti lénye

Jegyzetek